Sinosaurus (signifiant « lézard chinois ») est un genre éteint de grands dinosaures théropodes du Jurassique inférieur retrouvé au Yunnan, en Chine. 

C'était un bipède carnivore pouvant atteindre une longueur de .

L'espèce-type et seule espèce, Sinosaurus triassicus, a été décrite par Yang Zhongjian en 1948. Le nom générique est composé du latin  (« chinois ») et du grec sauros (σαυρος, « lézard »). Le nom spécifique triassicus fait référence au Trias, période géologique dont on a d'abord cru qu'étaient datés les fossiles.

L'holotype, IVPP V34, a été découvert dans des strates inférieures de la formation de Lufeng. Il est constitué de fragments de deux maxillaires, d'une mandibule et de sept dents.

Le genre est le seul dilophosaure dont on a retrouvé une boîte crânienne entière.

Histoire 

Les fossiles KMV 8701 sont retrouvés en 1987. En 1993, Shaojin Hu analyse les échantillons et nomme le genre Dilophosaurus sinensis. En 1994, un nouveau spécimen, plus complet, est retrouvé et rattaché à la même espèce.

En 2003, Dong Zhiming étudie les échantillons de Sinosaurus et trouve que ces derniers sont très semblables à ceux du Dilophosaurus sinensis. Puisque Sinosaurus a été nommé en premier (Young, 1948), Dilophosaurus sinensis devient un synonyme. Dong lui ajoute le spécimen LDM-LCA10.

Avec les années, des paléontologues ajoutent d'autres spécimens à l'espèce type. En 2012, Xing ajoute ainsi deux spécimens, ZLJ0003 et ZLJT01.

En 2013, Currie  confirment que D. sinensis est le même animal que Sinosaurus triassicus.

Une autre étude de Wang et al. (2017), renomme D. sinensis en Sinosaurus sinensis.

Classification 

D'abord classé chez les Coelophysoidea, avec une liaison avec Dilophosaurus et Cryolophosaurus, Sinosaurus est ensuite considéré comme un théropode plus évolué, lié au Cryolophosaurus et au « Dilophosaurus » sinensis.

En 2007, un nouveau spécimen (ZLJT01) est retrouvé et rattaché au genre. Smith  en conclut que le genre est un dilophosaure primitif, ce qui est contredit quelques années plus tard par d'autres chercheurs, qui affirment que le genre est un théropode plus évolué.

Le cladogramme suivant a été réalisé par Christophe Hendrickx et Octávio Mateus en 2014. Il situe Sinosaurus et Cryolophosaurus dans un groupe frère formant les plus primitifs tétanurés :

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures

Références taxinomiques 
 
 
 

Théropode non avien (nom scientifique)
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Jurassique inférieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 1948